Kostel svatého Jana Nepomuckého se v Praze nachází na těchto místech:

 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Dejvice) – zvaný V trníčku, na Jenerálce, barokní
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hradčany) – původně u kláštera voršilek, dnes vojenský, barokní od K. I. Dientzenhofera
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Košíře) – funkcionalistický
 Kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce – na Novém Městě, barokní od K. I. Dientzenhofera
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Velká Chuchle) – ve Velké Chuchli, barokní

Související články 
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Praha)

Praha